Gérard Darmon – attore e cantante francese naturalizzato marocchino di origine algerina
 Henri Darmon – matematico canadese
 Jean-Charles Darmon – critico letterario francese
 Pierre Darmon – ex tennista francese
 Rosie Darmon – ex tennista francese